Gallsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gallsjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (7,2 ha)
Lilla Gallsjön, sjö i Olofströms kommun,  (7,69 ha)
Västra Stora Gallsjön, sjö i Olofströms kommun,  (7,59 ha)
Östra Stora Gallsjön, sjö i Olofströms kommun,  (32,3 ha)
Gallsjön, Småland, sjö i Vimmerby kommun,  (86,8 ha)
Gallsjön, Östergötland, sjö i Åtvidabergs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn